Norra Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Långtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (19,6 ha)
Norra Långtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Norra Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,3 ha)
Norra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 677531-135569), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,5 ha)
Norra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 681780-135523), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,16 ha)
Norra Långtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Norra Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,58 ha)
Norra Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn